Ziekte van Hodgkin

Personen met de achternaam Hodgkin:
 Alan Lloyd Hodgkin, Brits fysioloog en Nobelprijswinnaar 
 Dorothy Crowfoot Hodgkin, Brits scheikundige en Nobelprijswinnares 
 Howard Hodgkin, Brits kunstschilder en graficus 
 Thomas Hodgkin, Brits patholoog